Die Saison 1983/84 war die 46. reguläre Austragung der Nationalliga A, der höchsten Schweizer Spielklasse im Eishockey. Zum insgesamt 24. Mal in seiner Vereinsgeschichte wurde der HC Davos Schweizer Meister, während der Zürcher SC in die NLB abstieg.

Modus 
Die Spielzeit wurde in vier Saisonphasen unterteilt, wobei die Punkte aller Saisonphasen jeweils in die nächste übernommen wurden. Zunächst spielten die acht Mannschaften in der ersten Saisonphase in Hin- und Rückspiel gegen jeden Gegner. In der zweiten Saisonphase spielten die vier besten und die anderen vier Mannschaften aus Phase Eins jeweils untereinander in Hin- und Rückspiel. In der dritten Saisonphase spielte wieder jede Mannschaft in Hin- und Rückspiel gegen die anderen Mannschaften der NLA. Die vier bestplatzierten Mannschaften aus Phase Drei spielten schließlich in der Finalrunde in Hin- und Rückspiel den Meister aus, während die übrigen vier Mannschaften ebenfalls in Hin- und Rückspiel den Absteiger in die NLB untereinander ausspielten. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden einen Punkt. Bei einer Niederlage erhielt man keine Punkte.

Erste Saisonphase

Tabelle

Zweite Saisonphase

Plätze 1–4

Plätze 5–8

Dritte Saisonphase

Tabelle

Vierte Saisonphase

Finalrunde

Abstiegsrunde

Weblinks 
 Championnat de Suisse 1983/84 (frz.)

1983
Eishockeysaison 1983/84